

Astronomia
 2782 Leonidas – asteroide della fascia principale

Aziende
 Leonidas – marca belga di cioccolato dell'azienda Confiserie Léonidas s.a.
 Leonidas – casa orologiera svizzera

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Leonidas – township della Contea di St. Joseph, Michigan
 Leonidas – città della Contea di St. Louis, Minnesota

Altro 
 Leonidas – forma greca del nome proprio di persona italiano maschile Leonida
 Leônidas – calciatore e allenatore di calcio brasiliano (nome completo Leônidas da Silva)

Pagine correlate
 Leonida